

Населені пункти та їхні частини

 Доброєво — село в гміні Сквежина Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Доброєво — село в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Доброєво — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки